Welcome to My Life — первый сингл рок-группы Simple Plan со второго студийного альбома  Still Not Getting Any....

Список композиций 
"Welcome to My Life"
"Addicted (Live)"
"Worst Day Ever (Live)"

Чарт
Песня Welcome to My Life вошла в чарт Billboard Hot 100, заняв там 40 позицию. Она так же стала популярна за рубежом, достигнув 1 позиции в Испании, а также в родной для группы Канаде. Песня достигла 1 позиции в Бразилии.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы Simple Plan
Синглы 2004 года
Панк-рок-песни